Пепе Виюела () е испански актьор, поет и хуморист.

Филми 
 Tierra (1996)
 El milagro de P. Tinto (1998)
 La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003)
 Di que sí (2004)
 Escuela de seducción (2004)
 Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra (2008)

Външни препратки 
 

Испански актьори и актриси